Грумман F-11 «Тайгер» (; до 1962 года обозначение F11F) — американский палубный истребитель. Совершил первый полёт 30 июля 1954 года. Состоял на вооружении боевых эскадрилий ВМС США в 1956—1961 годах, использовался пилотажной группой «Голубые ангелы» до 1969 года. Всего построено около 200 самолётов.

F-11 не поставлялся на экспорт и не применялся в боевых действиях. Он известен как второй (после F-6) сверхзвуковой самолёт американских ВМС.

Тактико-технические характеристики

Технические характеристики 
 Экипаж: 1 человек
 Длина: 14,3 м
 Размах крыла: 9,6 м
 Высота: 4,0 м
 Площадь крыла: 23 м²
 Масса пустого: 6500 кг
 Масса снаряжённого: 9650 кг
 Масса максимальная взлётная: 10 900 кг
 Двигатель: 1× турбореактивный Райт J65-W-18
 Тяга:
 максимальная: 32,9 кН
 на форсаже: 46,7 кН
 Точек подвески: 4

Лётные характеристики 
 Максимальная скорость на высоте 11 000 м: 1170 км/ч
 Крейсерская скорость: 929 км/ч
 Дальность полёта: 2050 км
 Практический потолок: 12 800 м
 Скороподъёмность: 27 м/с (1620 м/мин)
 Удельная нагрузка на крыло: 420 кг/м²
 Тяговооружённость: 0,49

Вооружение 
 Пушки: 4×20 мм (Кольт Mk.12 Mod.0), боекомплект — 125 сн/ствол
 до 4 УР AIM-9

Интересные факты 
Этот самолет известен тем, что во время испытаний 20-миллиметровой пушки 21 сентября 1956 года,   пилот Tiger умудрился догнать собственные снаряды и быть сбитым ими же.

Примечания 

Самолёты Grumman
Самолёты палубного базирования
Реактивные истребители США